La Serra de les Canals és una serra situada al municipi d'Oliana a la comarca de l'Alt Urgell, amb una elevació màxima de 854 metres.

Referències 

Geografia d'Oliana
Serres de l'Alt Urgell